Murguía puede referirse a:

Personas 
Francisco Murguía (1873 - 1922), militar mexicano;
Gerardo Murguía (1958 -), actor mexicano;
Héctor Murguía Lardizábal (1953 -), político mexicano;
José María Murguía y Galardi (1758 - ?), político militar y escritor mexicano;
Julián Murguía (1930-1995), escritor, periodista y editor uruguayo;
Manuel Murguía (1833 - 1923), historiador y escritor español;
Regina Murguía Payes (1985-), cantante mexicana.

Lugares 
General Francisco R. Murguía, municipio mexicano en el estado de Zacatecas;
Murguía (Álava), localidad en el municipio de Zuya.